Это список главных тренеров матча всех звёзд НБА.

Легенда

Восточный дивизион / конференция

Западный дивизион / конференция 

 Рэд Ауэрбах покинул пост главного тренера «Бостон Селтикс» в конце сезона 1964/65.

Формат без деления на конференции (2018–н.в.)

Чаще всего выбирались

См. также 
 Список главных тренеров матча всех звёзд АБА

Примечания 

Тренеры НБА
Матчи всех звёзд НБА
Списки Национальной баскетбольной ассоциации
Списки баскетбольных тренеров